

Astronomia 
 L4 – sottoclasse della classificazione stellare
 L4 – quarto punto di Lagrange nel problema dei tre corpi

Informatica 
 Famiglia di microkernel L4

Medicina 
 L4 – quarta vertebra lombare
 L4 – quarto nervo spinale lombare

Armamenti 
 L4 – siluro francese